Az aragóniai nagydíj a MotoGP egyik versenye. A viadalt 2010 óta rendezik meg, helyszíne a Ciudad del Motor de Aragón, ismertebb nevén a Motorland Aragón versenypálya.

A futamot eredetileg a magyar helyett szánták egyszeri beugrónak, ehhez képest később hosszútávú szerződést kapott.

Eddigi győztesek

Jegyzetek

MotoGP-nagydíjak
Teruel tartomány
Motorversenyzés Spanyolországban